Повернення — багатозначний термін, входить до складу складних термінів.

 Повернення — дія за значенням повернутися.

Мистецтво 
Література
 «Повернення» — роман Е. М. Ремарка.
 «Повернення» — оповідання Андрія Платонова.

Фільми 

(в хронологічному порядку):
 «Повернення» — радянський фільм 1940 року; режисер — Ян Фрід.
 «Повернення» — радянський фільм 1960 року (Одеська кіностудія); режисер — Михайло Терещенко.
 «Повернення» — радянський фільм 1967 року; режисер — Володимир Акімов.
 «Повернення» — радянський фільм 1972 року; режисер — Володимир Басов.
 «Повернення» — радянський телевізійний фільм 1975 року, режисер — Павло Рєзніков.
 «Повернення» () — радянський (грузинський) фільм 1977 року; режисер — Рамаз Шарабідзе.
  (, ) — югославський фільм 1979 року; режисер — Антун Врдоляк.
 «Повернення» () — документальний фільм 1980 року виробництва Австралії, про повернення Арнольда Шварценеггера в бодібілдинг; режисер — Кит Лофлін.
 «Повернення» () — фантастичний фільм 1980 року виробництва США; режисер — Грейдон Кларк.
 «Повернення» () — фільм 1985 року виробництва США; режисер — Ендрю Сільвер.
 «Повернення» — радянський фільм 1987 року; режисер — Анатолій Буковський.
 «Повернення» () — 1-й епізод 5-го сезону (1997 рік) серіалу «Секретні матеріали».
 «Повернення» () — канадський фільм 2003 року; режисер — Джефф Біслі.
 «Повернення» — російський фільм 2003 року; режисер — Андрій Звягінцев.
 «Повернення» () — американський комедійний серіал 2005 року, створений Лізою Кудров та Майклом Патріком Кінгом.
 «Повернення» () — іспанський фільм 2006 року; режисер — Педро Альмодо́вар.
 «Повернення» — російський фільм 2012 року; режисер — Олег Ларін.
 «Повернення» — ( 歸來|归来 / Guīlái / Гуйлай / Повернення додому) — фільм 2014 року виробництва КНР; режисер — Чжан Імоу.
 «Повернення» () — фільм 2015 року спільного виробництва Іспанії та США; режисер — Алехандро Аменабар.
 «Повернення» () — український драматичний телесеріал 2019 року, створений для телеканалу «Україна».

Примітки